Das Arrondissement Lille ist eine Verwaltungseinheit des französischen Départements Nord innerhalb der Region Hauts-de-France. Hauptort (Sitz der Präfektur) ist Lille.

Wahlkreise 
Im Arrondissement liegen 17 Wahlkreise (Kantone):

Gemeinden 
Die Gemeinden des Arrondissements Lille sind:

Lille
Département Nord